BVX peut faire référence à :
  ;
 , une entreprise américaine de matériel médical ;
 , un virus de plante qui infecte les membres du genre Musa.